Vegard Heggem (Trondheim, 13 de Julho de 1975) é um ex-futebolista profissional norueguês que atuava como lateral-direito e meia-direita.

Carreira 
Heggen integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1998 e Euro 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000